Cody Thornton (né le  à Embro, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Bulls de Belleville || LHO ||63 ||5 ||10 ||15 ||22 ||7 ||0 ||4 ||4 ||10 
|-
|2003-2004 || Bulls de Belleville || LHO ||65 ||21 ||23 ||44 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Bulls de Belleville || LHO ||64 ||23 ||23 ||46 ||67 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2005-2006 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||68 ||26 ||22 ||48 ||98 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2006-2007 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||68 ||36 ||40 ||76 ||108 ||13 ||3 ||8 ||11 ||37
|-
|2007-2008 || Saint Mary's University || SIC ||27 ||18 ||24 ||42 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Saint Mary's University || SIC ||28 ||22 ||20 ||42 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Saint Mary's University || SIC ||28 ||24 ||9 ||33 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2010-2011 || EV Landshut || 2. Bundesliga ||45 ||20 ||17 ||37 ||59 ||6 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2011-2012 || EV Landshut || 2. Bundesliga || 46|| 16|| 28|| 44|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || EV Landshut || 2. Bundesliga || 39|| 13|| 14|| 27|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EV Landshut || 2. Bundesliga || 44 || 23 || 25 || 48 || 55 ||10 || 5 || 2 || 7 || 8 	
|-
|2014-2015 || EV Landshut || 2. Bundesliga ||34 || 12 || 8 || 20 || 28 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || EV Landshut || Oberliga || 39 || 21 || 27 || 48 || 48 || 7 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2016-2017 || Generals de Stoney Creek || Coupe Allan || 8 || 4 || 4 || 8 || 8 || 9 || 4 || 7 || 11 || 6 	
|-
| 2017-2018 || Generals de Stoney Creek || Coupe Allan || 11 || 5 || 5 || 10 || 10 || 7 || 1 || 4 || 5 || 0 	
|-
| rowspan="2"| 2018-2019 || Generals de Stoney Creek || Coupe Allan || 9 || 2 || 3 || 5 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Whitby Dunlops  || Coupe Allan || 7 || 3 || 3 || 6 || 6 || 9|| 0|| 3|| 3|| 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Bulls de Belleville
Attaquant de hockey sur glace